Гого:

 Гого — народ банту, проживающий в регионе Додома в центральной Танзании.
 Гого — род сомообразных рыб семейства анхарид, найденный на Мадагаскаре.